Розалия Рабинович:
 Рабинович, Розалия (более известна под фамилией Степанова; род. 1934) — русскоязычная эссеистка и писательница.
 Рабинович, Розалия Моисеевна (1895—1988) — советский живописец, график и сценограф, художник декоративно-прикладного искусства.